Sergio Hernández puede referirse a:

 Sergio De Jesús Hernández, político venezolano.
 Sergio Fernando Hernández Albrecht (n. 1945), actor chileno de cine, teatro y televisión.
 Sergio Hernández (n. 1957), artista plástico mexicano.
 Sergio Hernández (n. 1985), ciclista estadounidense.
 Sergio Hernández Buzo (n. 1993), futbolista costarricense.
 Sergio Hernández Von Rekowski (n. 1984), expiloto de automovilismo español.
 Sergio Santos Hernández (n. 1963), entrenador de baloncesto argentino.
 Sergio Tolento Hernández (n. 1959), médico y político mexicano.